Открытый чемпионат Абу-Даби по теннису 2021 (англ. 2021 Abu Dhabi Women's Tennis Open) — розыгрыш профессионального теннисного турнира , проводящегося в Абу-Даби (ОАЭ) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии. Игры основного раунда состоялись с 6 по 13 января 2021 года на хардовых открытых кортах. в основной сетке турнира приняли участие 64 теннисистки и 28 пар.

Общая информация 
Чемпионы 2021

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 21 декабря 2020
Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
  Ярослава Шведова
  Чжу Линь
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Лукреция Стефанини
  Анастасия Гасанова
  Амандин Эсс
  Катерина Бондаренко
  Луция Градецкая
  Анна Бондарь
  Ян Чжаосюань
  Бьянка Турати
Теннисистки, счастливые проигравшие:
  Джоди Анна Беррейдж
  Деспина Папамихаил
  Валентини Грамматикопулу

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финальные матчи

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Парный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Примечания 

Абу-Даби
Теннис
Январь 2021 года
2021